Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 182001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 listopada 1999 do 9 sierpnia 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

182001-182100

182101-182200

182201-182300

182301-182400

182401-182500

182501-182600

182601-182700

182701-182800

182801-182900

182901-183000

Przypisy 

Lista planetoid 182001-183000